Tomahawk steht für:
 Tomahawk, eine von nordamerikanischen Indianern ursprünglich für die Jagd entwickelte Axt-Waffe
 BGM-109 Tomahawk, ein US-amerikanischer Marschflugkörper
 Tomahawk (Rakete), eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 Operation Tomahawk, eine US-amerikanische Luftlandeoperation während des Koreakrieges im März 1951
 Tomahawk (Band), eine Band des ehemaligen Faith-No-More-Sängers Mike Patton
 Tomahawk (Comicserie), eine US-amerikanische Comicserie
 Dodge Tomahawk, ein Motorrad der Marke Dodge
 Piper Tomahawk, ein Flugzeug der Marke Piper Aircraft
 Curtiss P-40 Tomahawk, ein einmotoriges, einsitziges Jagdflugzeug des Zweiten Weltkrieges
 ein einhändiger Slam dunk, siehe Dunking
 ein Unterprojekt des Apache-MyFaces-Projekts für Java-basierte Webanwendungen
 eine Annahmetechnik beim Beachvolleyball, siehe Beachvolleyball #Technik
 Tomahawk (Zeichengerät), ein Hilfsmittel zum Dreiteilen von Winkeln
 Tomahawk (Medienplayer), ein Open Source Medienplayer 
 ein Ribeye Steak mit extralangem Knochen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tomahawk (Arkansas)
 Tomahawk (Kentucky)
 Tomahawk (North Carolina)
 Tomahawk (South Dakota)
 Tomahawk (West Virginia)
 Tomahawk (Wisconsin), im Lincoln County
 Tomahawk (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin
 Tomahawk Bluff (Illinois)
andere Orte:

 Tomahawk Lagoon, Lagune im Stadtgebiet von Dunedin City, Neuseeland

Grafik:
 Ein Tomahawk steht als Segelzeichen für Pirat (Bootsklasse)

Siehe auch: